Coltellini ist der Familienname folgender Personen:

 Celeste Coltellini (1760–1828), italienische Mezzosopranistin und Zeichnerin
 Marco Coltellini (1719–1777), italienischer Librettist, Drucker und Tenor
 Michele Coltellini (~1480–1543), italienischer Maler der Renaissance